Il doppio del torneo di tennis Budapest Lotto Ladies Open 1996, facente parte del WTA Tour 1996, ha avuto come vincitrici Katrina Adams e Debbie Graham che hanno battuto in finale 6–3, 7–6 Radka Bobková e Eva Melicharová.

Teste di serie
 Katrina Adams /  Debbie Graham (campionesse)
 Petra Schwarz /  Katarína Studeníková (primo turno)
 Nanne Dahlman /  Clare Wood (quarti di finale)
 Anna Kurnikova /  Petra Langrová (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Budapest Lotto Ladies Open 1996